Camila Alves é uma modelo, atriz,  e apresentadora brasileira.

Iniciou sua carreira após ser selecionada para uma participação em um longa-metragem. Em 2008, foi uma das finalistas  para o papel da nova Bond Girl na produção do filme série do agente 007 – Quantum of Solace. Também em 2008, Camila foi convidada pela diretora portuguesa Ana Campina para co-protagonizar o filme “As Matratadas”, na Europa. Em 2009, foi aprovada como protagonista do longa “The Confidant”.

Ligações externas
http://www.camilaalves.com.br

Atrizes do Brasil
Apresentadores de televisão do Brasil